Ernesto Maldarelli – intagliatore, ebanista e scultore italiano
 Federico Maldarelli – pittore, scultore e docente italiano
 Gennaro Maldarelli – pittore e docente italiano
 Giuseppe Maldarelli – disegnatore e pittore italiano